Areia Branca puede hacer referencia a:

Areia Branca (Timor Oriental), una playa de Timor Oriental.
Areia Branca (Sergipe), un municipio brasileño.